Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu 2012 – cykl zawodów żużlowych, mających wyłonić medalistów indywidualnych mistrzostw Europy w sezonie 2012. Rozegrano turnieje eliminacyjne (trzy półfinały i turniej Challenge) oraz 4 turnieje finałowe (Rawicz, Dyneburg, Krško i Mureck), w których wystąpiło 8 najlepszych zawodników turnieju Challenge, trójka medalistów z IME 2011 (Grigorij Łaguta, Tomasz Gapiński, Aleš Dryml), czterech nominowanych przez Europejską Unię Motocyklową (Claus Vissing, Maks Gregorič, Max Dilger, József Tabaka) oraz każdorazowo zawodnik z "dziką kartą" (w poszczególnych turniejach starowali również kolejni zawodnicy turnieju Challenge bądź zawodnicy nominowani przez organizatorów, zastępując w razie potrzeby zawodników uprawnionych). Złoty medal zdobył Czech Aleš Dryml.

Wyniki

Finał eliminacji (Challenge) 
 Stralsund, 28 lipca 2012

Pierwszy finał – Rawicz 
 Rawicz, 18 sierpnia 2012

Drugi finał – Dyneburg 
 Dyneburg, 1 września 2012

Trzeci finał – Krško 
 Krško, 15 września 2012

Czwarty finał – Mureck 
 Mureck, 30 września 2012

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 Michał Szczepaniak wygrał Challenge IME, awans Miśkowiaka, Zengota za burtą
 Dryml wygrał w Rawiczu, Polacy na podium
 Łaguta wygrał II rundę IME w Daugavpils, Polacy daleko
 Karpow wygrał w Krsko
 Ales Dryml złotym medalistą IME! Srebrny krążek Roberta Miśkowiaka!
 2012 Speedway European Championship - Intermediate Classification 

2012
2012 w sporcie żużlowym